Propi i pròpia d'algú o d'alguna cosa, en filosofia, és una característica (propietat) que fa que sigui com és. Així, es parla per exemple de tenir entitat pròpia (per una mateixa), amor propi (a una mateixa) o idees pròpies (concebudes per una mateixa).

Vegeu també 
 Nom propi
 Moviment propi
 Valor propi, vector propi i espai propi